Jesús Cabrero puede referirse a:

 Jesús Cabrero (1965-), actor español;
 Jesús Cabrero Mora (1981-), futbolista español.

en:Jesús Cabrero